Come and Get It signifie Venir et piger en anglais et peut désigner :

Littérature 

 , roman d'Edna Ferber publié en 1935.

Cinéma 

 Le Vandale (Come and Get It), film de William Wyler et Howard Hawks sorti en 1936, il s'agit d'une adaptation du précédent roman.

Musique

Album 

 Come an' Get It, album de  sorti le  ;

 , compilation de divers artistes sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;

 , album de Rachel Stevens sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Judas Priest présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Stiff Upper Lip sorti le  ;
 , chanson de Dannii Minogue présente sur l'album  sorti le  ;
 Come and Get It, premier single de la chanteuse américaine Selena Gomez présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Krewella présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de John Newman présente sur l'album  sorti le .

Télévision

 Come and get it !!! (A table les enfants !, en anglais) : émission qui présente des fruits et des légumes.